Ми́ргородська ву́лиця — вулиця у багатьох населених пунктах України. Назва — на честь міста Миргород Полтавської області.

 Миргородська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Миргородська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Миргородська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Миргородська вулиця — вулиця в місті Київ
 Миргородська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Миргородська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Миргородська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Миргородська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Миргородська вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала у місцевості Вітряні гори.

Див. також 
 Миргородський провулок

Вулиці